DIN 555 er en DIN-standard for en møtrik.

DIN 555 bliver erstattet af ISO 4032, ISO 4033 og ISO 4034.

Kilde  
http://bolte.dk/moetrikker-din-555/ 
DIN-standarder